Stan Cullis (1916-2001), footballeur britannique ;
 Winifred Cullis (1875-1956), physiologiste et universitaire britannique.

Patronyme anglais